Ви́лесов — коми и русская фамилия. Происходит от слова из языка коми «вильос» (новый).

Известные носители 
 Вилесов, Александр Иванович (1908—1996) — советский архитектор, член Союза архитекторов СССР.
 Вилесов, Иван Петрович — российский купец и меценат.
 Вилесов, Георгий Иванович (1902—1979) — советский горный инженер, ученый, доктор технических наук.
 Вилесов, Геннадий Иванович (1909—1999) — заслуженный химик СССР, министр химической промышленности Украинской ССР, первый директор Северодонецкого «Азота»
 Вилесов, Фёдор Иванович — профессор ЛГУ

См. также 
 Велисов
 Вилисов
 Вилисова